Dadapan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Dadapan, Pacitan, by, 
 Dadapan, Ngawi, by, 
 Dadapan, Nganjuk, by, 
 Dadapan, Ponorogo, by, 
 Dadapan, Bondowoso, by, 
 Dadapan, Lumajang, by, 
 Dadapan, Banyuwangi, by, 
 Dadapan, Rembang, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar